Майк Кригер (, род. 4 марта 1986) — бразильско-американский предприниматель, один из основателей Instagram.

Кригер родился в бразильском городе Сан-Паулу, в 2004 году переехал в Калифорнию, чтобы поступить в Стэнфордский университет, там он встретил Кевина Систрома.

Стал одним из соучредителей Instagram и делал обновления для этой социальной сети на протяжении 3 лет.

Женат на Кейтлин Триггер.

Примечания 

 https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/9195380/Whos-getting-rich-from-Facebooks-1bn-Instagram-deal.html
 https://www.nytimes.com/2018/09/24/technology/instagram-cofounders-resign.html
 https://www.wired.com/story/facebook-mark-zuckerberg-15-months-of-fresh-hell/
 https://www.wmagazine.com/story/kaitlyn-trigger-mike-krieger-wedding

Предприниматели Бразилии